Le Serpent géant du lac de l’Ombre est le cinquième tome de la série de bande dessinée Kaamelott, inspirée de la série télévisée éponyme. Il est sorti le .

Synopsis 

Des habitants de Calédonie se plaignent des attaques d'un serpent géant. Sur ordre du roi Arthur, Karadoc et Perceval se rendent sur place afin de se débarrasser du monstre.

Voir aussi

Lien externe 

Album de la série Kaamelott
Album de bande dessinée sorti en 2009